Jean Vallier, né en 1932, critique de cinéma.
 Jean Vallier (1596-1649), horloger lyonnais.